Ylönen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1972), joueur finlandais de football
Jesse Ylönen (né en 1999), joueur finlandais de hockey sur glace
Juha Ylönen (né en 1972), joueur finlandais de hockey sur glace
Lauri Ylönen (né en 1979), chanteur finlandais de The Rasmus
Petri Ylönen (né en 1962), joueur franco-finlandais de hockey sur glace
 (1906-1997), gymnaste finlandais
Sebastian Ylönen (né en 1991), joueur franco-finlandais de hockey sur glace
 (né en 1957), tireur sportif finlandais
Urpo Ylönen (né en 1943), joueur finlandais de hockey sur glace
Vilho Ylönen (1918-2000), tireur sportif finlandais

Voir aussi
Trophée Urpo-Ylönen, trophée annuel à un gardien de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois